Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2004 показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 301 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 10 625 (от които спортисти от 201 страни в периода от 13 август до 29 август 2004 г.

Атлети от 74 страни печелят поне един медал оставяйки други 127 без отличие. Олимпийският отбор на САЩ печели най-много медали (102), както и най-много златни(36) и сребърни (27) отличия. Руснаците завоюват най-много бронзови (38) награди, но се нареждат едва на трето място след голяата изненада на тези Игри Китай. До Пекин 2008 това е най-доброто представяне на Китай на Лятна олимпиада.

Кирибати и Източен Тимор участват за първи път на Олимпийски игри. Еритрея, Парагвай и Обединени арабски емирства печелят първите си медали, а Израел, Чили и Тайван първите си златни медали.

България е 33 място с общо 12 спечелени медала, от които само два са олимпийски титли и само един е сребърно отличие. Мария Гроздева и Йордан Йовчев печелят по два медала от тази Олимпиада.

Промени в класирането 
След края на Атина 2004 няколко допинг скандала довеждат до промени в общото класиране по медали.
 Гръцкият щангистът Леонидас Сампанис е първият уличен в употребата на допинг и губи бронзовия си медал, който е присъден на венецуелеца Израел Хосе Рубио.
 На руската атлетка Ирина Коржаненко е отнет златният медал в надпреварата по тласкане на гюле, който отива при кубинката Юмилейди Кумба Джай, среброто при германката Надин Клайнерт, а бронза при рускинята Светлана Крильова.
 Уличеният в допинг унгарец Роберт Фажекаш губи златният си медал от състезанието по мятане на диск в полза на Виргилиус Алекна от Литва. Среброто е присъдено на Золтан Коваго от Унгария, а бронзът на естонецът Александър Тамерт.
 Друг унгарски атлет Адриан Аннус също е уличен в употреба на допинг вещества и му е отнет златният медал в хвърлянето на чук, който е присъден на японеца Коджи Мурофуши. Среброто е дадено на Иван Тихон от Беларус, а бронзът на Есреф Апак от Турция.
 След като в коня Уотърфорд Кристал са открити забранени субстанции ирландският ездач Сиан О'Конър губи златното си отличие от напредварата по индивидуално прескачане на препятствия. Медалът е присъден на Родриго Песоа от Бразилия. Среброто отива при Крис Кеплър от САЩ, а бронзът при Марко Кутчер от Германия.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Милен Добрев (вдигане на тежести) – кат. до 94 kg.
 Мария Гроздева (стрелба) – 25 m. пистолет
 Сребро
 Йордан Йовчев (гимнастика) – халки
 Бронз
 Борис Георгиев (бокс) – кат. до 64 kg.
 Армен Назарян (борба) – класически стил кат. до 60 kg.
 Величко Чолаков (вдигане на тежести) – кат. над 105 kg.
 Йордан Йовчев (гимнастика) – земя
 Румяна Нейкова (гребане) – скиф
 Иво Янакиев (гребане) – скиф
 Георги Георгиев (джудо) – кат. до 66 kg.
 Мария Гроздева (стрелба) – 10 m. пистолет
 Кристина Рангелова, Зорница Маринова, Владислава Танчева, Галина Танчева, Жанета Илиева, Елеонора Кежова (художествена гимнастика) – ансамбъл

Класиране по спорт 
Това е класация, която показва първите три места по брой спечелни медала във всеки спорт от Атина 2004. Класирането е направено според броя златни медали спечелени от всяка нация, като на 1-во място е тази с най-много златни отличия, на 2-ро с второто най-добро представяне и на 3-то с трето най-добро класиране. При липса на спечелен златен медал класирането се извършва според броя сребърни и бронзови отличия в актива. Единствено в колективните спортове има признато от МОК класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място по медали.

В скоби е отбелязано мъже (м) и жени (ж). С удебелен шрифт е броят на златните медали от общия брой спечелени медали във всеки спорт. Тенисът на маса, софтболът и стрелбата с лък са отделни олимпийски спортове, но са включени в една група с подобните им спортове.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Класиране по медали - NBC
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 2004